Herqueville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Herqueville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia